Miejscowości w USA:
 Kechi – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
Gminy w USA:
 Kechi (ang. Kechi Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick